Румя́нцевская площадь  — площадь в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Находится между Университетской набережной, 1-й и 2-й линиями Васильевского острова.

Название 
Первое название Румянцова площадь известно с 1828 года, по установленному на площади памятнику-обелиску генерал-фельдмаршалу П. А. Румянцеву. С 1836 года носит название Румянцевская площадь. После того, как на площади был разбит сад, возникло предложение назвать его Соловьевским, в честь С. Ф. Соловьева, однако оно не получило Высочайшего разрешения.

С 22 февраля 1939 года по май 2001 года носила название площадь Шевченко, в честь Т. Г. Шевченко, украинского поэта и художника, в связи с тем, что он жил и работал в Академии Художеств, здание которой выходит на площадь. Однако в Блокадной книге эта площадь упоминается под старым названием Румянцевский сквер. Наименование дано в ряду улиц, как указано в источнике, «намеченных к переименованию, как созвучных с именами врагов народа». 21 мая 2001 года площади возвращено историческое название, а именем Шевченко была названа другая, до этого безымянная, площадь на пересечении Левашовского и Малого проспектов Петроградской стороны.

История 
В 1865—1866 годах на средства местных домовладельцев, главным образом гласного городской думы С. Ф. Соловьева, на площади был устроен сад. Автор проекта сада и ограды — архитектор Н. Н. Ковригин. Ограда была изготовлена на заводе Ф. К. Сан-Галли. В саду установлены два чугунных фонтана, изготовленные во Франции (автором моделей для них был скульптор Альбер-Эрнест Каррье-Беллез). 

В 1927 году садовым мастером Р. Ф. Катцером выполнена перепланировка сада.

Примечания

Литература

Ссылки